Harting kan verwijzen naar:

Plaatsen:
Harting (West Sussex), een plaats in het zuiden van Engeland;
South Harting, een dorp in het zuiden van Engeland;
Als achternaam: 
 Dirk Harting
Pieter Harting (bioloog) (1812-1885), Nederlands bioloog en natuurvorser;
Pieter Harting (filoloog) (1892-1970), Nederlands taalkundige;
Robert Harting (1984), Duits discuswerper;
Thomas Mayr-Harting (1954), Oostenrijks diplomaat;
Overige:
laag van Harting, een laag in de ondergrond van Nederland, genoemd naar de bioloog Pieter Harting.
 Harting – Technologisch bedrijf. Onder meer bekend van meervoudige stekkerverbindingen.